Zágráb ist

der Name eines Komitats zur Zeit des Königreichs Ungarn, siehe Komitat Zágráb
der ungarische Name der Hauptstadt Kroatiens, siehe Zagreb